Вейде:

 Вейде, Адам Адамович (1667—1720) — русский генерал, сподвижник Петра Великого.
 Вейде, Евграф Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4341; 19 декабря 1829.
 Вейде, Иван Григорьевич фон дер — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3973; 26 ноября 1826.
 Вейде, Нико ван дер — нидерландский футболист.